Paulo Alves Godoy (São Paulo, 22 de setembro de 1914 - São Paulo, 19 de abril de 2001) foi um jornalista e escritor espírita brasileiro.

Biografia
Filho de José Alves, português, e Cesarina Alves Godoy, brasileira, a família residiu por algum tempo em Araguari, onde Godoy iniciou os seus estudos primários, vindo a concluir o antigo curso ginasial em São Paulo.

Embora os pais fossem espíritas e o tenham educado dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, considerou-se praticante apenas a partir de 1938, quando foi eleito secretário do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro paulista da Lapa.

Ao longo de sua vida exerceu o cargo de diretor na União Federativa Espírita Paulista, foi delegado da Confederação Espírita Pan-Americana, em  São Paulo, membro do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo (FEESP) e conselheiro da União das Sociedades Espíritas (USE) e da Liga Espírita do Estado de São Paulo.

Em 1940, juntamente com Francisco Arcari e Antônio Alves Pereira, lançou o boletim "O Semeador" (já extinto) no Centro Espírita Bezerra de Menezes. Em 1947, dirigiu a revista "O Revelador" e, no ano seguinte (1948), fundou e editou o jornal "Unificação", órgão da USE.  Mais tarde, em fevereiro de 1966, fundou o jornal "O Semeador", órgão da FEESP, onde permaneceu até à data de sua morte. Além dessas atividades, colaborou em inúmeros órgãos da imprensa espírita em quase todos os estados do Brasil e no exterior, especialmente na Argentina e em Portugal.

Godoy editou "O Evangelho segundo o Espiritismo", de Allan Kardec, em uma edição que veio a público pela Federação Espírita de São Paulo (FEESP) em julho de 1974. Esta inseria-se em "um plano de completa e total revisão de toda a Codificação Doutrinária de Allan Kardec" posto em prática pelo Departamento do Livro da FEESP, e vendeu cerca de 30.000 exemplares à época. A edição foi refutada por José Herculano Pires, pela obra Na Hora do Testemunho, que veio a público em 1977.

Obra 
Foi autor das seguintes obras:

Personagens do Espiritismo (com Antônio Lucena)
Crônicas Evangélicas
O Evangelho pede licença
Grandes Vultos do espiritismo
As Maravilhosas Parábolas de Jesus
Momentos de Prece
Os padrões Evangélicos
Quando Jesus teria sido Maior?
Os Quatro Sermões de Jesus
O Evangelho por dentro
Jesus Cristo, a luz do Mundo
Evangelho da Redenção
Os casos controvertidos do Evangelho misericordioso

Bibliografia 
 LUCENA, Antônio de Souza. Anuário Espírita 2002. IDE.
 XAVIER, Francisco Cândido; PIRES, José Herculano. Na Hora do Testemunho. São Paulo: Paidéia, 1977. 120p. ISBN 858884916X

Ligações externas 
 Na Hora do Testemunho in bvespirita.com

Espíritas do Brasil
Escritores espíritas do Brasil
Naturais da cidade de São Paulo‎